Алекса́ндр Константи́нович Па́цев () — советский и российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный историко-архивный институт  (1959) и Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1969).

На дипломатической работе с 1970 года.
 15 июня 1990 — 2 ноября 1996 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР, затем Российской Федерации в Омане.
 25 апреля 1997 — 25 августа 1999 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане.
 25 августа 1999 — 21 апреля 2003 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Финляндии.
C 2003 года на пенсии.

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол (13 октября 1992).

Награды 
 Орден Дружбы (14 ноября 2002) — за активное участие в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Примечания

Ссылки 
 Биография на labyrinth.ru

Выпускники МГИАИ
Послы Российской Федерации в Омане
Послы Российской Федерации в Узбекистане
Послы Российской Федерации в Финляндии
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)